Кади́ров — русифікована форма тюркського й арабського прізвища, похідного від мусульманського імені «Кадир», що означає «могутній, сильний» і є одним із епітетів Аллаха.

Чоловіча форма прізвища
 Кадиров Ахмат Абдулхамидович (1951—2004) — чеченський релігійний і державний діяч. Перший президент Чеченської Республіки.
 Кадиров Гайрат Хамідуллайович (1939) — радянський державний діяч, секретар ЦК КП Узбекистану.
 Кадиров Касим (1925—1994) — Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради СРСР.
 Кадиров Рамзан Ахмадович (1976) — президент Чеченської Республіки.
 Кадиров Рашид Хамідович (1952) — колишній Генеральний прокурор Узбекистану і член Конституційного суду Республіки Узбекистан.
 Кадиров Руслан Генрійович (1971, Київ) — співак (тенор). Заслужений артист України (2009).
 Кадиров Синавер Арифович (1957) — кримськотатарський громадський активіст, політик, правозахисник, політв'язень часів СРСР.

Жіноча форма прізвища
 Аймані Кадирова (1953) — чеченська громадська діячка. Удова Ахмата Кадирова, мати Рамзана Кадирова.
 Кадирова Жанна Ельфатівна (1981) — українська художниця.
 Кадирова Лариса Хамидівна (1943) — українська актриса.
 Кадирова Назіфа Жаватівна (1954) — башкирська співачка.

Тюркські прізвища
Арабські прізвища